Copa Sudamericana 2013 var den tolfte säsongen av den sydamerikanska fotbollsturneringen Copa Sudamericana. För 2013 års säsong deltog 47 lag (från de tio länderna anslutna till Conmebol). Alla länder fick fyra platser vardera i turneringen, förutom Argentina som fick ha sex deltagande lag och Brasilien som fick ha nio deltagande lag (åtta ordinarie platser samt de regerande mästarna São Paulo). Turneringen spelades med utslagsmatcher i form av dubbelmöten hela vägen från en första omgång till finalen. Lanús från Argentina vann Copa Sudamericana och kvalificerade sig därmed för Recopa Sudamericana 2014 mot segraren av Copa Libertadores 2013 samt för Suruga Bank Cup 2014 mot vinnaren av J. League 2013.

Deltagande lag
Totalt deltog 47 lag i Copa Sudamericana 2013, varav 9 från Brasilien, 6 från Argentina, och fyra från de övriga åtta länderna i CONMEBOL. Lagen gick in i antingen den första omgången (alla lag förutom de från Argentina och Brasilien), den andra omgången (lagen från Brasilien, förutom ett, och Argentina) eller i åttondelsfinalen (ett lag från Brasilien, tillika de regerande mästarna).

Preliminära omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
Copa Libertadores 2013
Recopa Sudamericana 2014
Suruga Bank Cup 2014

2013 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 2013
2013